Алатаубала () — горный хребет на Южном Урале на территории Ишимбайского района РБ. Длина хребта — 12 км, ширина — 3 км, высота — около 548 м.

Хребет Алатаубала относится к хребтам Башкирского (Южного) Урала и является отрогом хребта Алатау.

Хребет растянулся вдоль меридиана от реки Урюк до села Кулгунино Ишимбайского района.

Хребет является водоразделом рек Алатауайры и Калуайры (притоки р. Большой Шишеняк, бассейн реки Зилим).

Состав 
известняки, песчаники, алевролиты, сланцы, доломиты инзерской и миньярской свит верхнего рифея.

Ландшафты 
Берёзово-осиново-сосновые и липово-дубово-сосновые леса.

Топонимика 
С башкирского  — буквально «малая пёстрая гора», исходное значение можно перевести как «ребенок Алатау» (поскольку является отрогом крупного хребта Алатау).

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20140109115028/http://xn--p1acf.xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/prosmotr/2-statya/8790-alataubala-khrebet

Горные хребты Урала
Горные хребты Башкортостана
Горные вершины Ишимбайского района